Henryk Kaźmierczak (ur. 1932) – polski polityk, wojewoda koniński (1975–1980)
 Henryk Kaźmierczak (1953–2017) – polski poeta i muzyk